Niemcy:
 Lützen – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Burgenland

Osoby:
 Elinborg Lützen – grafik
 Hanna Lützen – duńska autorka

Zobacz też:
 Lützen-Wiesengrund